Hondón de los Frailes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hondón de los Frailes (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Hondón de los Frailes (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar